Nissan Terrano, um SUV compacto produzido pela Nissan entre 1993 e 2006.
 Nissan Mistral, uma variação do Terrano, com carroceria encurtada, oferecida na Europa.